

Musica 
 Afterparty – album dei Cool Kids of Death del 2008
 Afterparty – album dei Videomind del 2010

Televisione 
 Afterparty (The Afterparty) – serie televisiva statunitense in onda su Apple TV+ dal 2022